For Freedom (1918), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
For Freedom (1940), een Britse film onder regie van Maurice Elvey en Castleton Knight